Лаверді́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Орлеана, 32 км на схід від Буржа.

Історія 

1 січня 2019 року Лавердін і Саліньї-ле-Віф було приєднано до муніципалітету Божі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лавердін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лавердін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шер